Schöneborn bezeichnet
 Schöneborn, einen Ortsteil der Gemeinde Marienheide

den Familiennamen folgender Personen:
 Debbie Schöneborn, (* 1994), deutsche Leichtathletin, siehe Deborah Schöneborn
 Deborah Schöneborn (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Lena Schöneborn (* 1986), Moderne Fünfkämpferin
 Rabea Schöneborn (* 1994), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Schönborn
 Schönenborn